Rio Grande of Río Bravo, een rivier aan de grens van Mexico en de Verenigde Staten
 Rio Bravo (1959), een film van Howard Hawks met John Wayne
 Río Bravo (Guatemala), een gemeente in het Guatemalteekse departement Suchitepéquez
 Río Bravo (Tamaulipas), een plaats in de Mexicaanse staat Tamaulipas
 Rio Bravo (Texas), een plaats in de Amerikaanse staat Texas